Blendermann ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Blendermann (1783–1862), deutscher Pädagoge
 Otto Blendermann (1879–1944), deutscher Architekt